Барио Санта Круз има више значења:

 Барио Санта Круз (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио Санта Круз, Сан Педро ел Алто (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Санта Круз (Сан Симон де Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Санта Круз (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Санта Круз (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Санта Круз (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Санта Круз (Асунсион Кујотепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Санта Круз (Сан Антонио Синикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Санта Круз (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Санта Круз (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Санта Круз, Серо дел Чапулин (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Санта Круз (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Санта Круз (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Санта Круз, Кинта Сексион (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику